O golfe na Universíada de Verão de 2007 foi disputado no Water Mill Golf and Gardens em Banguecoque, Tailândia entre 14 e 17 de agosto de 2007. É um dos esportes opcionais, indicados pela Federação Nacional de Esportes Universitários (National University Sports Federation - NUSF) do país organizador.

Medalhistas
Esse foram os resultados dos medalhistas do golfe na Universíada de Verão de 2007:

Masculinos

Quadro de medalhas

Resultados

Simples masculino
Esse foram os resultados para o evento:

Simples feminino
Esse foram os resultados para o evento:

Legenda: DNS - Não iniciou (Did not start)

Equipe masculina
As equipes foram formadas por quatro atletas e, para cada rodada, foram somados os três melhores resultados entre os quatro possíveis. Esse foram os resultados para o evento:

Equipe feminina
As equipes foram formadas por três atletas e, para cada rodada, foram somados os dois melhores resultados entre os três possíveis. Esse foram os resultados para o evento:

Ver também
Universíada de Verão de 2007

Ligações externas 

Golfe
Universiadas